A Bogár cimbik (francia cím: Bestioles Motel, angol cím: Best Bugs Forever) 2019-ben vetített francia televíziós 2D-s számítógépes animációs szitkom, amelyet Stuart Gibson és Nathan Peter Wong alkotott.

Franciaországban 2019. június 2-án mutatta be a Disney Channel. Magyarországon szintén a Disney Csatorna mutatta be 2019. október 14-én.

Ismertető

Szereplők 

 További magyar hangok: Berkes Bence, Bertalan Ágnes (Amelia Buggendon), Bognár Tamás (Glen), Fekete Zoltán, Galbenisz Tomasz, Grúber Zita, Gulás Fanni (Jade sáska), Jakab Csaba, Kapácsy Miklós, Karácsonyi Zoltán, Kassai Ilona, Kassai Károly, Katona Zoltán, Kossuth Gábor, Markovics Tamás (Fekete agyar), Molnár Ilona (Chelle a skorpió), Nagy Gereben, Ősi Ildikó (Lady Sáska), Papucsek Vilmos, Pálfai Péter, Pálmai Szabolcs (Nyűvő Mandy), Penke Bence (Buddy), Pusztaszeri Kornél, Rosta Sándor (Stinkwall polgármester), Sági Tímea, Seder Gábor, Szirtes Marcell, Törköly Levente, Varga Rókus, Vida Péter (Szellem a fehér pók)

Évados áttekintés

Epizódok

Rövidfilmek

Jegyzetek

További információk 

 Bogár cimbik a kidsfirst.fr-n
 Bogár cimbik a jsbc.fr-n

2019-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Szituációs komédiák
A Disney Channel saját gyártású műsorai
2019-ben befejezett televíziós sorozatok